Schössler ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Schössler (* 1937); deutscher Politikwissenschaftler und Militärsoziologe
 Friedrich Schössler (* 1902, † 1980), wolgadeutscher Dissident in der Sowjetunion

Siehe auch:
 Schößler